

Aziende 
 Miele – azienda tedesca di elettrodomestici
 Miele Ambrosoli – azienda dolciaria

Cinema e letteratura 
 Miele – romanzo del 2012 di Ian McEwan
 Miele – film del 2013 diretto da Valeria Golino
 Miele – personaggio dei fumetti creato da Milo Manara

Gastronomia 
 Miele – alimento prodotto dalle api
 Miele rosato – varietà di miele
 Miele della Lunigiana – varietà di miele
 Miele di palma – varietà di miele

Musica 
 Miele – singolo de Il Giardino dei Semplici del 1977
 Miele – singolo di Gigi D'Alessio del 2002
 Miele – singolo di Giusy Ferreri del 2022

Persone 
 Antonino Miele (1967) – attore, regista ed autore italiano
 Eleonora Di Miele (1979) – attrice, conduttrice televisiva, ballerina, cantante e modella italiana
 Giuditto Miele (1923-2001) – sindacalista e politico italiano
Luciano Miele (1959) – attore italiano
 Renato Miele (1957) – avvocato, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Vittorio Miele (1926-1999) – pittore italiano

Zoologia 
 Possum del miele – mammifero marsupiale

Pagine correlate 
Luna di miele (disambigua)

Altri progetti